Manganesino – abitanti di Manganeses de la Lampreana
Manganesino – abitanti di Manganeses de la Polvorosa